Staňkovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Gemeinde Staňkovice u Litoměřic, Okres Litoměřice
 Gemeinde Staňkovice u Uhlířských Janovic, Okres Kutná Hora
 Gemeinde Staňkovice u Žatce, Okres Louny

Siehe auch:
 Stanković